Tisamen (fill d'Orestes), rei mitològic d'Esparta.
 Tisamen (fill de Tersandre), rei mitològic de Tebes.
 Tisamen d'Elis, notable de l'Èlida.